Невенка Стипанчић (Загреб, 12. децембар 1936 — 14. август 2019) била је југословенска и хрватска филмска и позоришна глумица.

Улоге 
{| class="wikitable"  style="text-align:center;"
!
!1960
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|8
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1960. || Кота 905  || Мирјана - Ранкова заручница
|-
| 1961. || Свашта се може догодити једнога дана (ТВ филм) || /
|-
| 1961. || Пустолов пред вратима (ТВ филм) || /
|-
| 1963. || Сумрак (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Нема разлога за узбуну (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Човјек и његова жена (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Седма заповјед божја - кради мало мање (ТВ филм) || /
|-
| 1968. || Маратонци (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1936.
Умрли 2019.
Хрватске глумице
Југословенски глумци
Загрепчани